Ла Вуелта дел Серо има више значења:

 Ла Вуелта дел Серо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вуелта дел Серо (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вуелта дел Серо (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику